XV Mistrzostwa Azji w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbyły się w stolicy Filipin - Manili pomiędzy 26 września a 5 października 2009 roku.

Tytułu sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Australii, która na poprzednich mistrzostwach w rundzie finałowej wygrała 6 na 7 spotkań. Jednak to nie ona po raz drugi z rzędu wygrała, a Japonia, która pokonała w 4-setowej walce reprezentację Iranu (19:25, 25:18, 25:23, 25:22). W całym turnieju wygrała wszystkie swoje mecze, tracąc przy tym jedynie dwa sety. Był to siódmy złoty medal mistrzostw Azji w historii japońskiej siatkówki.

Najbardziej wartościowym graczem turnieju (MVP) został Japończyk Tatsuya Fukuzawa. Najwięcej nagród indywidualnych (6) otrzymali zawodnicy z Korei Południowej.

Rozkład drużyn w grupach 
Układając grupy mistrzostw pod uwagę brano iloraz miejsca w poprzednim turnieju oraz miejsca w rankingu FIVB.

Organizator oraz drużyny z miejsc 1-3 stworzonego rankingu rozstawione zostały kolejno w grupach A, B, C i D, natomiast drużyny z miejsc 4-7 kolejno w grupach D, C, B i A.

Pozostałe 12 drużyn podzielonych zostało ze względu na przynależność do stref.

Sześć reprezentacji z Azji Centralnej (Afganistan, Indie, Kazachstan, Malediwy, Pakistan oraz Sri Lanka) znalazło się w grupach A, B, C i D na linii 3 oraz A i B na linii 4.

Trzy drużyny z Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja, Mjanma i Indonezja), dwie - z Azji Zachodniej (Katar i Liban) oraz jedna z Azji Wschodniej (Hongkong) trafiły do grup C i D na linię 4 oraz do grup A, B, C i D na linię 5.

System rozgrywek 

W turnieju wzięło udział 18 reprezentacji, które zostały podzielone na 4 grupy: A, B, C, D. W wyniku rezygnacji Afganistanu i Pakistanu w grupach A i B znalazły się 4 drużyny, a C i D - 5 drużyn.

Zespoły, które zajęły ostatnie miejsca w grupach C i D rozegrały mecz o 17. miejsce.

Drużyny z miejsc 3-4 rozstawione zostały w grupach G i H, gdzie walczyły o miejsca 9-16.

Dwie najlepsze reprezentacja z grup A-D awansowały do drugiej fazy grupowej. Pierwsze dwa zespoły z grupy E i F przeszły do półfinałów, a te, które zajęły miejsca 3-4, rozegrały mecze o końcowe rozstawienie na miejscach 5-8.

Po tej fazie odbyły się mecz o 3. miejsce i finał.

Wyniki meczów rozegranych między zespołami, które awansowały z jednej grupy, zostały uwzględnione w klasyfikacji grup.

Drużyny uczestniczące

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Faza klasyfikacyjna

Mecz o 17. miejsce

Mecze o miejsca 9-16

Grupa G 
Tabela

Wyniki

Grupa H 
Tabela

Wyniki

Mecze o miejsca 13-16

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Druga faza grupowa

Grupa E 
Tabela

Wyniki

Grupa F 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne Mistrzostw Azji 2009

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Azji w piłce siatkowej
2009 w piłce siatkowej
2009 na Filipinach
Sport w Manili
Piłka siatkowa na Filipinach